Coyle ist der Familienname folgender Personen: 

 Brendan Coyle (* 1963), irisch-britischer Schauspieler
 Brock Coyle (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charlie Coyle (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Diane Coyle (* 1961), britische Ökonomin
 Doc Coyle, US-amerikanischer Gitarrist
 Fay Coyle (1933–2007), nordirischer Fußballspieler
 Frank Coyle (1886–1947), US-amerikanischer Stabhochspringer
 James Coyle (1873–1921), US-amerikanischer Geistlicher
 Jerry Coyle, US-amerikanischer Filmschauspieler, Filmproduzent und Schauspiellehrer

 Joseph T. Coyle (* 1943), Psychiater und Neurowissenschaftler
 Mary Chase (Schriftstellerin) (1907–1981), mit vollem Namen Mary McDonough Coyle Chase, US-amerikanische Schriftstellerin 
 Nadine Elizabeth Louise Coyle (* 1985), Mitglied der britischen Band Girls Aloud
 Owen Coyle (* 1966), schottisch-irischer Fußballspieler und -trainer
 Richard Coyle (* 1972), britischer Schauspieler
 Robert Coyle (* 1964), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Rockville Centre
 Trae Coyle (* 2001), englischer Fußballspieler 
 Trevor Coyle, irischer Springreiter

Coyle steht für: 

 Coyle (Oklahoma), eine Ortschaft im Logan County, Oklahoma, USA 
 Coyle (Pennsylvania), eine Ortschaft in Pennsylvania, USA 
 Coyle (Washington), eine Ortschaft im Jefferson County, Washington, USA 

Außerdem steht Coyle für:
 den Coig, einen Fluss in Argentinien

Siehe auch:
 Coil (Begriffsklärung)
 Koil
 Keul
 Keule (Begriffsklärung)